Tannenlohe ist der Ortsname von

 Tannenlohe (Falkenberg), Ortsteil des Marktes Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Tannenlohe (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Tennenlohe